Home kan syfta på:

 Home (sång) – en singel av Daughtry
 Home – singel av Basshunter
 Playstation Home – en del av Playstation Network
 Home – en variant av ett skotskt efternamn, se Hume (efternamn)
 Home (film) – en amerikansk datoranimerad film från 2015

Musikalbum
 Home (musikalbum av Deep Blue Something) – ett musikalbum av den nordamerikanska rockgruppen Deep Blue Something från 1993
 Home (musikalbum av Josh Rouse) – det andra albumet av den amerikanske artisten Josh Rouse från 2000
 Home (musikalbum av Procol Harum) - ett musikalbum av Procol Harum